Виенска ковенция се наричат редица международни конвенции, подписани във Виена, Австрия. Изразът може да се отнася за:
 Виенска конвенция за парите (1857)
 Виенска конвенция за дипломатическите отношения (1961)
 Виенска конвенция за гражданската отговорност за ядрена вреда (1963)
 Виенска конвенция за консулските отношения (1963)
 Виенска конвенция за движението по пътищата (1968)
 Виенска конвенция за пътните знаци и сигнали (1968)
 Виенска конвенция за правото на международните договори (1969)
 Виенска конвенция за представителството на държавите в отношенията им с международни организации със световен характер (1975)
 Конвенция от 8 септември 1976 година за издаване на многоезични извлечения на актове за гражданско състояние
 Виенска конвенция за правоприемствеността на държавите по отношение на договорите (1978)
 Конвенция на ООН за договорите за международна покупко-продажба на стоки (1980)
 Виенска конвенция за защита на озоновия слой (1985)
 Виенска конвенция за правото на договорите между държави и международни организации или между международни организации (1986)
 Виенска конвенция за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (1988)

Конвенции
История на Виена